Марк Аний Вер (; † 138 г.) е римски политик, сенатор и дядо на император Марк Аврелий. Той е три пъти консул.

Биография 
Вер произлиза от благородническа фамилия от Uccubi (днес Espejo) близо до Кордоба в Испания (Hispania Baetica). Баща му Аний Вер идва по времето на император Нерон в Рим и става претор. През 73/74 г. е приет от цензорите Веспасиан и Тит за патриций. С неговия успех да стане сенатор се слага основата за голямо фамилно богатство.

През 97 г. Вер е суфектконсул. Като приятел на император Адриан е консул (121 и 126 г.) и управлява като префект град Рим (121 – 125 г.).

Вер е женен за Рупилия Фаустина. Дъщеря си Ания Корнифиция Фаустина (Фаустина Стара) омъжва за млад благородник, по-късния император Антонин Пий. Един от двамата му сина, който също се казва Марк Аний Вер и стига до претор, се жени за Домиция Луцила, една от най-богатите наследнички в Италия и притежателка на манифактура за цигли недалече от Рим. От този брак произлиза по-късният император Марк Аврелий. Другият син на Вер Марк Аний Либон е през 128 г. консул.

Имперски римски консули
Нерво-Антонинова династия
Ании